Wer singt für Deutschland? bezeichnet folgende Veranstaltungen:

 Wer singt für Deutschland? (2007)
 Wer singt für Deutschland? (2008)